Crawford County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Crawford County (Arkansas)
 Crawford County (Georgia)
 Crawford County (Illinois)
 Crawford County (Indiana)
 Crawford County (Iowa)
 Crawford County (Kansas)
 Crawford County (Michigan)
 Crawford County (Missouri)
 Crawford County (Ohio)
 Crawford County (Pennsylvania)
 Crawford County (Wisconsin)